Џозеф Ентони Мантења (; 13. новембар 1947) амерички је глумац, филмски продуцент и редитељ.

Филмографија 

|-
| 1985. || Компромитујуће позиције || -{Compromising Positions}- || Брус Флекстајн ||
|-
| 1986. || Рупа без дна || -{The Money Pit}- || Арт Шерк ||
|-
| 1986. || Три амигоса || -{Three Amigos}- || Хари Флуглман ||
|-
| 1986. || || -{Off Beat}- || Пит Питерсон ||
|-
| 1987. || Критично стање || -{Critical Condition}- || Артур Чејмберс ||
|-
| 1987. || Кућа игара || -{House of Games}- || Мајк ||
|-
| 1987. || Осумњичени || -{Suspect}- || Чарли Стела ||
|-
| 1988. || Ствари се мењају || -{Things Change}- || Џери ||
|-
| 1989. || Сачекај пролеће, Бандини || -{Wait Until Spring, Bandini}- || Бандини ||
|-
| 1990. || Кум 3 || -{The Godfather Part III}- || Џои Цаза ||
|-
| 1990. || Елис || -{Alice}- || Џо ||
|-
| 1991—данас || Симпсонови || -{The Simpsons}- || Дебели Тони || глас
|-
| 1991. || Логика Квинса || -{Queens Logic}- || Ал ||
|-
| 1991. || Хомицид || -{Homicide}- || Боби Голд ||
|-
| 1991. || Багзи || -{Bugsy}- || Џорџ Рафт ||
|-
| 1993. || Тело као доказ || -{Body of Evidence}- || Роберт Гарет ||
|-
| 1993. || У потрази за Бобијем Фишером || -{Searching for Bobby Fischer}- || Фред Вејцкин ||
|-
| 1993. || || -{Family Prayers}- || Мартин Џејкобс ||
|-
| 1994. || Бебин слободан дан || -{Baby's Day Out}- || Еди ||
|-
| 1994. || Залуђеници || -{Airheads}- || Ијан ||
|-
| 1996. || Око за око || -{Eye for an Eye}- || Детектив Денило ||
|-
| 1996. || Нешто сасвим лично || -{Up Close and Personal}- || Баки Теранова ||
|-
| 1998. || Селебрити || -{Celebrity}- || Тони Гардела ||
|-
| 1999. || || -{Airspeed}- || Рејмонд Стоун ||
|-
| 1999. || Домети слободе || -{Liberty Heights}- || Нејт Курцман ||
|-
| 2005. || Девет живота || -{Nine Lives}- || Ричард ||
|-
| 2007. || Елвис и Анабел || -{Elvis and Anabelle}- || Чарли ||
|-
| 2007. || Симпсонови на филму || -{The Simpsons Movie}- || Дебели Тони || глас, камео
|-
| 2008. || Необичан заштитник || -{Witless Protection}- || Доктор Рондог Севиџ ||
|-
| 2008. || || -{Redbelt}- || Џери Вајс ||
|-
| 2008. || Лига правде: Нова граница || -{Justice League: The New Frontier}- || Крунер || глас
|-
| 2010. || Дан заљубљених || -{Valentine's Day}- || Возач ||
|-
| 2011. || Аутомобили 2 || -{Cars 2}- || Грем || глас
|-
| 2013. || || -{Compulsion}- || Детектив Рејнолдс ||
|-
| 2016. || Бик из Бронкса || -{The Bronx Bull}- || Рик Росели ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1947.
Амерички глумци
Амерички продуценти
Амерички редитељи
Амерички позоришни глумци
Амерички телевизијски глумци
Добитници награде Тони
Добитници Волпи пехара‎
Глумци у филмској трилогији Кум